El término Fritz puede referirse a:

 Fritz, programa para jugar ajedrez desarrollado por ChessBase.
 Fritz Busch, director de orquesta alemán.
 Fritz Haber, químico alemán galardonado con el premio Nobel de Química en 1918.
 Fritz Koenig, escultor alemán y creador de "The Sphere".
 Fritz Lang, director de cine alemán.
 Fritz Pregl, químico austríaco galardonado con el premio Nobel de Química en 1923.
 Otto Fritz Meyerhof, fisiólogo alemán galardonado con el premio Nobel de Medicina en 1922.
 Fritz Kolbe, diplomático alemán.
 Fritz el gato, historieta de Robert Crumb que fue adaptada al cine.
 Clemens Fritz, futbolista alemán.
 Fritz!Box, familia de routers/gateways de la empresa alemana AVM GmbH.
 Fritz X, una bomba cohete guiada alemana de la Segunda Guerra Mundial.
 Rosina Fritz, directora del centro de la tercera edad en Panquehue, San Felipe, amiga de todo el pueblo conocida por ser hija ilustre de Señor Cipil.